Zemio (franska: Zémio) är en ort i Centralafrikanska republiken.   Den ligger i prefekturen Haut-Mbomou, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Bangui. Zemio ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Zemio är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Zemio. Det finns inga andra samhällen i närheten.

I omgivningarna runt Zemio växer huvudsakligen savannskog. Runt Zemio är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Haut-Mbomou